Os Vandals são uma raça fictícia de alienígenas presente na série Hot Wheels: Battle Force 5. Eles são caracterizados como uma raça guerreira de animais mutantes que vivem num planeta com aspecto, no entanto dominam tecnologia possuindo um arsenal de carros de batalha e armas.

Assim como os Sarks os Vandals também buscam dominar o universo e as chaves de batalhas apenas para destruir e escravizar todas as outras raças pelas suas vontades. O nome vandal vem do inglês que quer dizer vândalo. Os Vandals também se mostram supersticiosos e chegam até a acreditarem em magia.

Cada grupo deles são sempre liderados por um capitão considerado como o mais forte guerreiro da tribo, tal como Kalus.

Membros Vandals 
Os Vandals são sempre classificados em 5 espécies de animais como felinos, crocodilos, tubarões, crustáceos e gorilas.

 Capitão Kalus - Um tigre Vandal e o líder de sua equipe. Ele usa uma besta montada em seu braço direito. Ele também tem uma grande variedade de lanças, machados e atirar projéteis. Regras Kalus mais os Vandals através da intimidação e força bruta, e considera os seres humanos e outras raças inferiores. Ele também é mostrado para ter aquaphobia e fica enjoado facilmente, já que muito se assemelha a um gato. Após a derrota final dos Vandals, Kalus é visto pela última vez se aproximar de uma Grimian capturado com uma lança, o que significa que ele irá executá-lo. Ele mostrou extremamente bom combate corpo a corpo proeza de ser capaz de ir cabeça a cabeça com Krytus.

 Krocomodo - Um crocodilo Vandal. Ele planejava derrubar Kalus e assumir o controle dos Vandals como líder, mas desiste quando Kalus descobriram suas intenções. Mais tarde foi revelado que seus antepassados ​​e de Stanford começou a guerra entre os Vandals e Sensíveis. Também não é adaptável a ambientes aquáticos, embora tanto quanto Sever. Anteriormente, ele foi o segundo no comando Kalus, mas com Grimian ser nomeado para esse cargo, ele foi rebaixado para a terceira em comando. Com o banimento de Grimian e eventual execução, ele voltou para o segundo-em-comando.

 Sever - Um tubarão Vandal. Sever tem um sentido de cheiro afiado que lhe permite detectar formas de vida a partir de uma milha de distância, semelhante ao do Krocomodo. No entanto, ele não é muito brilhante, especialmente porque muitas vezes ele pensa em comida. Até o momento, ele é o único Vandal na equipe que não tentou derrubar Kalus. No Oceano Vandal, ele lidera uma equipe de tubarões como ele chamou os Aqua-Jaws, e pode se comunicar com eles usando gritos agudos semelhantes a uma baleia.

 Hatch - Um crustáceo de espécie indeterminada Vandal. É mostrado que ele é um especialista em fazer eletrônica bruta, bem como venenos e produtos químicos, e é capaz de realizar magia negra, o que ele realmente confunde com a ciência e tecnologia. Sua posição é como um feiticeiro, embora a maioria de suas "mágicas" são na verdade pedaços de Sark e dispositivos sencientes que tinha eliminado. Escotilha é capaz de criar uma aura mágica, com suas antenas que faz com que ele (e outros), o que lhe agrada invisível para os insetos. Ele é covarde e hipócrita, e não hesitará em rastejar no caso de um novo líder, embora ele não mostrar mais lealdade para com Kalus.

Aparições nas mídias 
Os Vandals tem destaque bem grande no desenho Hot Wheels: Battle Force 5 como vilões principais na 1ª temporada juntos dos Sarks e também na 2ª temporada. Além disso foram lançados figuras de ação baseados neles na linha da série. Nos vídeo-games eles também aparecem em um jogo baseado de Hot Wheels.

Espécies fictícias
Hot Wheels